Abraão — personagem bíblico citado no Livro do Génesis
 Abraão (Florianópolis) — bairro da cidade de Florianópolis, Brasil
 Abraão I ou Abraão de Aghbatan — patriarca da Igreja Apostólica Armênia
 Abraão de Clermont — monge cristão do século V
 Abraão de Éfeso — arcebispo de Éfeso no século VI

Desambiguações de história